Static Prevails — второй альбом американской альтернатив-рок группы Jimmy Eat World, был издан 23 июля 1996 года. Наряду с Clarity, альбом был переиздан в 2007 году с бонус-треками. Его продюсерами были: Уэс Кидд, Марк Тромбино и Jimmy Eat World.

Список композиций

Участники записи 
Jimmy Eat World
 Джим Эдкинс — Гитара, Вокал
 Зак Линд — Барабанная установка
 Том Линтон — Вокал, Гитара
 Рик Берч — Бас-гитара, Бэк-вокал
Дополнительный персонал
 Крейг Ааронсон — Исполнительный продюсер
 Билли Бауэрс — Инженерный помощник
 Пётр Дорелл — Инженерный помощник
 Пол Дрейк — Фотограф
 Ларри Элирия — Звукорежиссёр
 Стив Джинвик — Инженерный помощник
 Кэппи Джапи — Инженерный помощник
 Уэс Кидд — Продюсер, акустическая гитара на «Claire»
 Стивен Маркуссен — Мастеринг
 Энди Мюллер — Дополнительные фотографии
 Сара Понт — Скрипка
 Эрика Рихтера — Дополнительный вокал
 Том Ротрок — Звукорежиссёр, сведение
 Роб Шнапф — Звукорежиссёр, сведение
 Джефф Шихан — Инженерный помощник
 Билли Смит — Инженерный помощник
 Марк Тромбино — Продюсер, синтезатор, Звукорежиссёр, сведение

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 YouTube
 Фейсбук
 Инстаграм
 Твиттер

Примечания 

Альбомы Jimmy Eat World
Эмо-альбомы